Il doppio del torneo di tennis Incheon Women's Challenger 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Miki Miyamura e Akiko Ōmae che hanno battuto in finale Nicha Lertpitaksinchai e Peangtarn Plipuech 6-4, 66-7, [11-9].

Teste di serie 

 Miki Miyamura /  Akiko Ōmae (Campionesse)
 Nicha Lertpitaksinchai /  Peangtarn Plipuech (finale)

 Erika Sema /  Yurika Sema (semifinali)
 Kanae Hisami /  Mari Tanaka (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Incheon Women's Challenger 2013